Sankt Salvator oder St. Salvator (von lat. salvator ‚Retter, Heiler‘) steht für:
 Salvator mundi, Ehrentitel Jesu Christi
 Salvator von Horta (1520–1567), spanischer Franziskaner, Heiliger

geographische Objekte:
 Sankt Salvator (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Sankt Salvator (Rimsting), Ortsteil der Gemeinde Rimsting, Landkreis Rosenheim, Bayern
 St. Salvator (Friesach), Ortschaft der Gemeinde Friesach in Kärnten

Baulichkeiten, Organisationen:
 zahlreiche Kirchen, siehe Salvatorkirche
 zahlreiche Klöster, siehe Salvatorkloster
 Jesuitenkolleg St. Salvator, ehemaliges Gymnasium in Augsburg
 Priesterbruderschaft St. Salvator, Straubing

Siehe auch:
 San Salvatore
 San Salvador
 Salvator